Vatnsdalsfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Vatnsdalsfjall (berg), Norðurland vestra, 
 Vatnsdalsfjall (kulle i Island, Suðurland), 

Robotskapade Islandförgreningar